La Ligue des Champions 2004-2005 a vu la victoire du Liverpool FC. 74 équipes de 50 associations de football y ont pris part.

La compétition a débuté le  par le premier tour préliminaire et s'est terminée le  par la finale au Stade Atatürk à Istanbul. La prime versée par l'UEFA au vainqueur est de 6,5 millions d'euros

Les Reds de Liverpool jouent contre le Milan AC une finale d'anthologie où, menés 3-0 à la mi-temps, ils reviennent au score en moins de dix minutes, avant finalement de l'emporter aux tirs au but. 

Le succès du club anglais était inattendu car l'AC Milan (récent vainqueur en 2003) partait favori. De plus, cette édition voit de solides équipes se faire éliminer prématurément, en particulier le FC Barcelone, le Deportivo La Corogne et l'Olympique lyonnais. À l'inverse, le PSV Eindhoven atteint les demi-finales en pratiquant un football surprenant, déjouant ainsi les pronostics.

Participants

Phase préliminaire

Premier tour de qualification

Deuxième tour de qualification

Troisième tour de qualification

Phase de groupes 

Les 32 équipes sont réparties en huit groupes de quatre équipes. Chaque équipe joue deux fois contre les trois autres équipes du groupe. Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les huitièmes de finale alors que les troisièmes jouent le troisième tour de la Coupe UEFA.

Groupe A 
Bleu : Huitièmes de finales

Groupe B 

 Le match entre l'AS Rome et le Dynamo Kiev est interrompu à la mi-temps sur le score de 0 - 1 après que l'arbitre fut touché par un projectile. Le Dynamo Kiev remporte le match 0 - 3 par forfait.

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Groupe F

Groupe G

Groupe H

Huitièmes de finale

Aller

Retour 

Milan gagne 2–0 au cumul des deux matchs

Lyon gagne 10–2 au cumul des deux matchs

Chelsea gagne 5–4 au cumul des deux matchs

Le PSV gagne 3–0 au cumul des deux matchs

Liverpool gagne 6–2 au cumul des deux matchs

Le Bayern gagne 3–2 au cumul des deux matchs

La Juventus gagne 2–1 au cumul des deux matchs

L'Inter gagne 4–2 au cumul des deux matchs

Tableau final 
Le tableau suivant respecte l'ordre du tirage au sort effectué par l'UEFA.

Quarts de finale

Aller

Retour

Demi-finales

Aller

Retour

Finale 

Article détaillé :  Finale de la Ligue des champions de l'UEFA 2004-2005

Voir aussi 

 Coupe UEFA 2004-2005
 Coupe UEFA féminine 2004-2005
 Coupe Intertoto 2004

Références 

Ligue des champions de l'UEFA
Football en 2004
Football en 2005
Football M1